Фе́нька:
 Фенька (наряду с Феня, Фенечка) — краткая диминутивная форма, соотносимая с одним из русских мужских и женских имён — Парфён, Федосий, Марфа, Фёкла, Федосья и др.
 Фенька — то же, что фенечка, браслет или другое украшение ручной работы
 «Фенька» — роман Владимира Крымова из жизни старообрядцев (1925)
 «Фенька» — рассказ Л. Пантелеева (1967)
 «Фенька — Femme Fatale» — серия книг Татьяны Поляковой о героине по имени Ефросинья

См. также 
 Феня